A 2017-es birkózó-világbajnokságot Párizsban rendezték 2017. augusztus 21. és 27. között. A világbajnokságon a magyar sportolók összesen 3 bronzérmet szereztek Lőrincz Tamás, Kiss Balázs és Korpási Bálint révén. Alekszandr Konsztantyinovics Csehirkin később fennakadt a doppingvizsgálaton, így Lőrincz utólag ezüstérmes lett.

Éremtáblázat

Ponttáblázat

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos honlap

2017
birkózó-világbajnokság